Ки́ршерба́х () — река в Германии, протекает по территории общины Лонгуйх федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Правый приток Мозеля. Речной индекс 267192.

Длина реки составляет 3,5 км, площадь бассейна — 4,043 км².

Начало берёт от родника Зауэрбруннен () в Лонгуйхском лесу () на высоте 245 метров над уровнем моря. От истока течёт на северо-восток, около северо-восточной окраины Лонгуйхского леса поворачивает на север, после впадения в километре от устья по левой стороне ручья Бах-ам-Коллерт () длиной 2,5 км, вновь поворачивает на северо-восток. В 600 метрах от устья Киршербах пересекают автобаны A1 и . Впадает в Мозель по правой стороне на высоте 124 метров над уровнем моря, в городской части общины —  (). В верхнем течении протекает по лесной местности, в среднем — частично лесной, в нижнем — частично городской.

Примечания 

Притоки Мозеля
Реки Рейнланд-Пфальца